1273 км, 1273-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1273 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Оренбургская область). Код 659353.
 1273 км — пост, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 401011.
 1273 км — разъезд (как тип населённого пункта) в составе городского округа город Бугуруслан Оренбургской области.